Толстянка дельтовидная (лат. Crassula deltoidea) — вид суккулентных растений из рода Толстянка, семейства Толстянковые.

Описание 
Родной ареал: Капская провинция (ЮАР) и Намибия. Форма и размер листьев значительно варьируются от одной местности к другой; обычно они становятся длиннее и уже к северу, в то время как они имеют тенденцию быть довольно широкими на юго-востоке.

Ботаническое описание 
Многолетники с прямостоячими или раскидистыми ветвями редко длиннее 80 мм, с мясистыми ветвями, переходящими в толстый стержневой корень, более или менее разветвлёнными, с опадающими старыми листьями.

Листья от узких до широкоромбических до обратноланцетных, 10–15(-20) × 4–10(-15) мм шириной, от тупо до острозаостренных, клиновидные, плоские до вогнутых сверху и сильно выпуклые снизу (часто килевидные), обычно покрыты сером шелушащимся слоем воска, от серо-зелёного до почти серого цвета.

Соцветие — округлый тирс с одним или несколькими дихазиями, с цветоносом не длиннее 10 мм. Чашечка: доли широкотреугольные, 0,5–2 мм длиной, тупые, голые, мясистые, серо-зелёные. Венчик урцетовидный и обычно выпуклый вокруг чешуи, сросшийся в основании на 0,3–0,4 мм, кремовый, реже белый; лопасти от продолговато-эллиптических до обратноланцетных, 3,5–5 мм длиной, обычно с закругленной вершиной и без дорсального придатка, но часто ребристые, вершины едва загнуты. Тычинки с чёрными пыльниками. Чешуйки поперечно-продолговатые до почти квадратных, 0,4–0,6 × 0,5–0,8 мм, усечённые, слегка суженные книзу, немного мясистые, жёлтые.

Таксономия 
, Nova Acta Phys.-Med. Acad. Caes. Leop.-Carol. Nat. Cur. 6: 329 (1778).

Этимология 
Crassula: родовое латинское наименование, означающие «толстый».

deltoidea: от Δ — греческой дельты, четвертой буквы греческого алфавита, имеющей форму равностороннего треугольника; дельтовидная.

Синонимы 
Гомотипные (основанные на одном и том же номенклатурном типе):

 

Гетеротипные (основанные на разных номенклатурных типах):

Примечания

Ссылки 

Толстянковые
Суккуленты